Падилья-де-Арриба ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 23,117 км². Население — 84 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 55 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Бургоса